Deathless — шестой студийный альбом американской группы Throwdown. Альбом был выпущен 10 ноября 2009 года лейблом E1 Music, 22 января 2010 Nuclear Blast Records в Европе и 25 января 2010 в Великобритании также лейблом Nuclear Blast Records. Это первый альбом, выпущенный на лейбле eOne Music.

Критики отметили окончательную смену звучания — альбом ещё сильнее выдержан в стиле грув-метала в духе Pantera, чем предшественник Venom & Tears. Также звучание сравнивают с Godsmack и Mudvayne.

Список композиций 
Все песни написаны Дэйвом Питерсом и Марком Чоинере.
 «The Scythe» — 4:00
 «This Continuum» — 3:45
 «Tombs» — 4:05
 «The Blinding Light» — 6:12
 «Widowed» — 5:51
 «Headed South» — 5:20
 «Serpent Noose» — 4:12
 «Ouroboros Rising» — 4:24
 «Skeleton Vanguard» — 4:24
 «Pyre & Procession» — 4:07
 «Black Vatican» — 3:22
 «Burial at Sea» — 5:31

Примечания

Ссылки 

Альбомы Nuclear Blast Records